HMS Triumph – nazwa noszona przez 10 brytyjskich okrętów, m.in.:

  – XVI-wieczny galeon
  - Okręt podwodny typu T z okresu II wojny światowej, zatopiony w 1942 roku
  – okręt podwodny typu Trafalgar zwodowany i wcielony do służby w 1991 roku

Triumph